А-ліга 1994—1995 — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вперше здобув Інкарас-Гріфас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Жальгіріс-ІБСВ взяв участь у Кубку кубків 1995—1996 як фіналіст Кубку Литви 1994—1995.

Позначення:

Результати

Золотий матч

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

1994—1995
Литва
Литва
1994 у Литві
1995 у Литві